Brötli steht für:
 Brötchen, ein kleines Brot
 Spanisch Brötli, eine Gebäckspezialität aus Baden in der Schweiz

Brötli ist der Familienname von:
 Johannes Brötli (um 1494–1528), eine führende Figur der Schweizer Täuferbewegung

Siehe auch:
 Spanisch Brötli Bahn